Local government area – suddivisione amministrativa dell'Australia
 Local government area – suddivisione amministrativa del Gambia
 Local government area – suddivisione amministrativa della Nigeria
 Local level government area – suddivisione amministrativa della Papua Nuova Guinea